

Geografia
 13376 Dunphy – asteroide della fascia principale

Persone
 Eamon Dunphy – giornalista, personaggio televisivo ed ex calciatore irlandese
 Jack Dunphy – scrittore statunitense
 Sean Dunphy – cantante irlandese